Le sigle SLI désigne :
 Système linéaire invariant en automatique 
 Soutien Logistique Intégré
 
 
 Stimulation Lumineuse Intermittente